AI Андромеды () — одиночная переменная звезда в созвездии Андромеды на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 32102 световых лет (около 9843 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +15,3m до +11,5m.

Характеристики 
AI Андромеды — красная пульсирующая переменная звезда, мирида (M) спектрального класса Me.

Примечания